Toponímia:
 Virgínia, estat dels Estats Units d'Amèrica
 Virginia (Illinois) 
 Virginia (Minnesota)
 Virginia (Nebraska) 
 Virgínia de l'Oest, estat dels Estats Units d'Amèrica
 (50) Virginia, asteroide
 Virginia Beach, municipi de l'estat de Virgínia
 La Virginia, municipi de Colòmbia
 Colònia de Virgínia, colònia anglesa de l'Amèrica britànica que existí entre 1607 i 1776
 Biografies:
 Gens Virgínia, gens romana
 Virgínia (filla de Luci Virgini), noia romana causa de la caiguda del decemvirat el 449 aC
 Virgínia (filla d'Aulus Virgini), dama romana patrícia casada amb un plebeu (segles IV-III aC)
 Virginia Woolf, escriptora
 Virginia Driving Hawk Sneve (reserva Rosebud, Dakota del Sud 1933), escriptora sioux
 Virgínia de Mèdici, (ducat de Florència, 1568 - ducat de Mòdena, 1615)
 Virginia Ruano (Madrid 1973), tennista espanyola
 Virginia Maestro (Linares, Jaén, 1982), cantautora espanyola 
 Virginia Henderson (Kansas City 1897-1996) infermera
 Virginia Mayo (1920 - 2005), actriu estatunidenca
 Miscel·lània:
 Virginia (Mercadante), òpera en tres actes de Saverio Mercadante, estrenada el 1866
 Virginia (Tamayo) (1853), tragèdia en cinc actes, escrita per Manuel Tamayo y Baus
 Virginia Polytechnic Institute and State University
 Virginia Jetzt!
 Virginia (pel·lícula), un film de 2010 amb Jennifer Connelly, Ed Harris, Emma Roberts.